Dangriga kan syfta på:

Belize 

 Dangriga (distriktshuvudort), Stann Creek, 
 Dangriga (constituency), valddistrikt, Stann Creek,